Alcóntar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcóntar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alcóntar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar